Heaven betekent: hemel.

Muzieknummer
 Heaven (Avicii), postuum uitgebrachte single van Avicii uit 2019
 Heaven (Bryan Adams), een single van Bryan Adams uit 1985, onder andere ook gecoverd door DJ Sammy & Yanou met Do
 Heaven (Depeche Mode), een nummer uit 2013
 Heaven (Emeli Sandé), een single van Emeli Sandé uit 2011
 Heaven (John Legend), een single van John Legend uit 2006
 Heaven (Live), een single van Live uit 2003
 Heaven (Shaun Frank & KSHMR), een nummer uit 2015
 Heaven (Warrant), een nummer uit 1989
 (Feels Like) Heaven, een single van Fiction Factory
Muziek overig
 Heaven (Britse band), een band uit Gosport
 Heaven (muziektijdschrift), een muziekblad dat in Nederland en België verschijnt
Overig
 Heaven (film), een film uit 2002 met Cate Blanchett en Giovanni Ribisi
 Heavenhotel, een multidisciplinair collectief, gecentraliseerd rond muzikant/schilder Rudy Trouvé